Dilg ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Dilg (* 1916), deutscher Turner
 Peter Dilg (* 1938), deutscher Pharmaziehistoriker